Éric Sartori, né en 1957 à Saint-Mandé, est un chercheur français dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et auteur d'ouvrages d'histoire des sciences.

Biographie 
Ingénieur de l’École Supérieure de Physique et Chimie, Éric Sartori est ingénieur chimiste pour la compagnie pharmaceutique Bristol-Myers Squibb puis conseiller scientifique en chimie médicale de Cerep. Il est l'auteur de plusieurs livres d'histoire des sciences.

Livres 
 Histoire des grands scientifiques français : d'Ambroise Paré à Pierre et Marie Curie, 1999.
 L'Empire des sciences, Napoléon et ses savants , 2003.
 Histoire des femmes scientifiques de l'Antiquité au  : les filles d'Hypatie, Plon, 2006.
 Le Socialisme d'Auguste Comte, aimer, penser, agir au , L'Harmattan, 2012.
 Rumford, le scandaleux bienfaiteur d’Harvard, éditions de la Bisquine, 2016.

Références

Liens externes 
 

Naissance en 1957
Naissance à Saint-Mandé
Naissance dans le département de la Seine
Chimiste français
Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Élève de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris